«Пятитысячник» — крупнейшая в Европе питьевая галерея, расположенная на территории санатория «Виктория» в городе Ессентуки. Галерея рассчитана на 5000 посещений в смену. Представленные здесь минеральные воды обладают уникальным составом и не имеют аналогов в мире. К тому же здание галереи является одной из главных достопримечательностей города и важным экскурсионным объектом Кавказских Минеральных Вод.

История создания 
«Пятитысячник» построили в 1990 году. Проект здания разработал Нодар Вахтангович Канчели — заслуженный советский и российский архитектор. 

Проект этого памятника архитектуры представлен на соискание Государственной премии.

Названием галерея обязана своему размеру — за одну смену ее могут посетить 5 тысяч гостей.

Описание галереи 
Питьевая галерея расположена на территории крупнейшего санатория Ессентуков — «Виктории». Здание окружает большой зеленый парк с множеством скульптур. Например, совсем рядом находится «Кружка Гулливера», символизирующая живительную силу местной минеральной воды.

Здание круглое, с вогнутой крышей. В центре прозрачный, «фасеточный» купол, что делает постройку футуристической, необычной. Фасад светлый, с яркими желто-красными вставками и узкими высокими оконными проемами. Особая конструкция первого уровня создает впечатление, что вся эта массивная постройка держится на нескольких тонких колоннах.

Не менее впечатляюще выглядит галерея изнутри. Двери широкие стеклянные, пол мозаичный. В центре расположен облицованный базальтовыми плитами бассейн. Украшает его композиция «Мать Земля». Также в галерее обустроен красивый зимний сад с разнообразными живыми растениями, украшенный множеством скульптур, фонтанов, живописных полотен. На втором этаже оранжереи периодически проводятся художественные выставки.

Источники 
В ессентукской питьевой галерее «Пятитысячник» представлены минеральные воды:
 Ессентуки № 4;
 Ессентуки № 17;
 Ессентуки-новая.

Нарзаны по своему химическому составу и температуре не имеют полноценных аналогов. Используются для лечения практически всех известных современной медицине болезней, в первую очередь: заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, обмена веществ, иммунной системы.

Самих источников в галерее нет, минеральная вода в бювет доставляется из скважин. Но нарзан всегда свежий и бывает разных температур: холодный, теплый и горячий. Схему приема, количество и разновидность минеральной воды прописывает лечащий врач.

Галерея

Люди, связанные с галереей 
 Нодар Вахтангович Канчели — заслуженный советский и российский архитектор.

См.также
 Город Ессентуки
 Минеральная вода
 Минеральная вода «Ессентуки»
 Нарзан «Ессентуки № 4»
 Нарзан «Ессентуки № 17»
 Нарзан «Ессентуки № 20»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Ессентуки

Ессентуки (минеральная вода)